A Temporada 2012–13 da Basketball Bundesliga foi a 47.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 3 de outubro de 2012 e 16 de junho de 2013. A equipe do Brose Baskets Bamberga conquistou seu sexto título nacional, sendo o quarto consecutivo.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2012–13

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2013 no basquetebol